

Населені пункти та їхні частини
 Ветшиховиці — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Ветшиховиці — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ветшиховиці — село в гміні Ветшиховиці Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ветшиховиці — частина села Любомін-Лесьни в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки